Die Heiratsfalle – film del 1915 diretto da Hubert Moest
Die Heiratsfalle –  film del 1928 diretto da Franz Eckstein e Rosa Porten